Boors
 Bors (cantão de Charente-Sud)
 Bors (cantão de Tude-et-Lavalette)
 Bors (Irã)

Ver também
 Borș

Desambiguações de topônimos